18 til I Die (nummer) van Bryan Adams
18 til I Die (album) van Bryan Adams